Jméno a příjmení Václav Trnka má více nositelů:

 Václav Trnka (lékař) (1897–1965) – český chirurg a pedagog, první primář a ředitel příbramské nemocnice
 Václav Trnka (gynekolog) (1912–1997) – český profesor porodnictví a gynekologie
 Václav Trnka (archeolog) (1920–1970) – český ekonom a archeolog
 Václav Trnka z Křovic (1739–1791) – český anatom a patolog, vysokoškolský učitel medicíny a hudební skladatel

Související články 
 Trnka – příjmení